Als Primer [] (von engl.  ‚erst, zuerst‘) wird bezeichnet:
 in der Molekularindustrie die Grundsubstanz für eine DNA-Polymerase, siehe Primer
 die Erstschicht einer Beschichtung, die Grundierung, welche verschiedenen Funktionen dient, beispielsweise
 als Haftvermittler zum Herstellen von Verbindungen zwischen unmischbaren Stoffen
 in der Zahnmedizin als Haftvermittler Hydroxyethylmethacrylat zur Befestigung von Füllungen und Zahnkronen am Dentin
 in der Klebtechnik als Vorstrich und Haftgrund, der vor dem Klebstoffauftrag zur Verbesserung der Adhäsion und/oder der Beständigkeit einer Klebung auf eine Fügeteiloberfläche aufgebracht wird
 eine Kaltstartvorrichtung an Vergasern von kleinen Verbrennungsmotoren, siehe Vergaser/Kaltstarthilfe – Primer
 ein Spielfilm von Shane Carruth aus dem Jahr 2004, siehe Primer (Film)
 Primer (Kosmetik), Grundierung, die unter Foundation, Lidschatten, Lippenstift oder Nagellack aufgetragen wird

Primer ist der Familienname folgender Personen:
 John Primer (* 1946), US-amerikanischer Blues-Musiker

Siehe auch: